

Toponyme

États-Unis 
 Marcy, commune américaine du comté d'Oneida, dans l'État de New York ;
 Marcy, census-designated place située dans l’État de New York ;
 le mont Marcy, plus haute montagne de la chaîne des Adirondacks et point culminant de l'État de New York.

France 
 Marcy, commune française de l'Aisne ;
 Marcy, commune française de la Nièvre ;
 Marcy, commune française du Rhône ;
 Marcy-l'Étoile, commune française du Rhône ;
 Marcy-sous-Marle, commune française de l'Aisne ;

Patronyme 
 Geoffrey Marcy, un des principaux astronomes dans le domaine de la recherche des planètes extrasolaires,
 Robert Marcy, comédien et compositeur,
 Marcy Henrotin dite Marcy, coloriste de bandes dessinées et notamment de la série Cubitus,
 William L. Marcy (1786-1857), avocat et homme politique américain.

Voir aussi 

 Marcy Playground, groupe de Rock

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France